Postacie ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia:
 Beregond – namiestnik Gondoru
 Beregond – żołnierz, drugoplanowy bohater Władcy Pierścieni